Le nom Marghem ou Margam, Margan, Marganne, Mergam, Mergan, Mergen 
a deux origines possibles:
un nom de métier, dérivé du moyen néerlandais margant: crochet, esse : une sorte de commerçant;
un toponyme, dérivé de Meregem (Merville (Nord)), appelée Merengehen au .

Patronyme

Marghem
Marie-Christine Marghem (1963-), femme politique belge.